Бернд Айхингер, иногда встречается написание Эйхингер (; , Нойбург-на-Дунае — , ) — немецкий кинопродюсер, сценарист и режиссёр, один из руководителей кинокомпании Constantin Film.

Биография

Продюсированные фильмы

Номинации 
 Премия BAFTA — «Лучший фильм не на английском языке» («Комплекс Баадера — Майнхоф»)

Награды 
 Премия «Давид ди Донателло» в категории «Лучший продюсер» за фильм «Имя розы» ()
 Премия «Бэмби»:
  — «Продюсер года» («Бесконечная история»)
  — «Лучший фильм» («Имя розы»)
  — «Национальное кино» («Самый желанный мужчина»)
  — «Национальное кино» («Бункер»)
  — «Национальное кино» («Парфюмер: История одного убийцы»)

Примечания

Ссылки 

Телепродюсеры Германии
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Богенхаузенском кладбище